Dato steht für:

 Dativ oder Ablativ zu „Datum“: heutiger oder bestimmter Tag bzw. Kalenderdatum
 Dato (Liquiçá), ein Suco im osttimoresischen Verwaltungsamt Liquiçá
 Dato Rua und Dato Tolu, zwei Sucos im osttimoresischen Verwaltungsamt Fohorem
 Dato’, ein Ehrentitel in Südostasien (auch Datuk), siehe Liurai und Malaiische Anreden und Ehrentitel#Dato’
 Dato (Vorname), georgischer Männername
 (3146) Dato, Asteroid des inneren Hauptgürtels
einen Markennamen für ein Waschmittel des Unternehmens Henkel 

Dato ist der Name folgender Personen:
 Vorname:
 Dato Barbakadse (* 1966), georgischer Schriftsteller, Essayist und Übersetzer
 Ehrentitel:
 Dato Paduka Hj Abdul Salam Momin (* 1961), bruneiischer Diplomat
 Familienname:
 Carlo Actis Dato (* 1952), italienischer Jazzmusiker
 Davide Dato (* 1990), italienischer Balletttänzer
 Eduardo Dato (1856–1921), spanischer Jurist und Ministerpräsident
 Hasna Mohamed Dato (* 1959), dschibutische Politikerin (RPP)